I. Baszileiosz (812–886) bizánci császár (867–886)
 I. Baszileiosz (1315–1340) trapezunti császár (1332–1340)